Norra Öretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Öretjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Norra Öretjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (4 ha)
Norra Öretjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,

Se även
Öretjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn